«Sunlight» ()  — пісня ірландського співака Ніккі Бірна, з якою він представляв Ірландію на   Євробаченні 2016 в Стокгольмі, Швеція.

Чарти

Композиції

Примітки

Посилання 

Пісні Євробачення 2016
Пісні Ірландії на Євробаченні